Hopper bezeichnet:

 USS Hopper (DDG-70), ein Kriegsschiff
 Hopper (Raumfahrt), ein geplantes unbemanntes Raumtransportsystem der ESA
 Hopper (Arkansas), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 (5773) Hopper, ein Asteroid des Hauptgürtels
 einen Anhänger der Hip-Hop-Jugendkultur, siehe Hip-Hop (Subkultur)
 Kurzform von Groundhopper
 den Kugelbehälter eines Markierers beim Paintball, siehe Paintballmarkierer#Hopper
 die Auszahlungseinheit von bestimmten Spielautomaten, siehe Einarmiger Bandit

Hopper ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Hopper (* 1953), US-amerikanischer Informatiker
 Anita K. Hopper, US-amerikanische Molekulargenetikerin
 Bruce Campbell Hopper (1892–1973), Pilot im Ersten Weltkrieg, Zeitungsreporter, Autor, Historiker und Dozent
 Deborah Hopper, US-amerikanische Kostümbildnerin
 Dennis Hopper (1936–2010), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Diana Hopper (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Hopper (1882–1967), US-amerikanischer Maler
 Grace Hopper (1906–1992), US-amerikanische Mathematikerin und Computerpionierin
 Hedda Hopper (1885–1966), US-amerikanische Schauspielerin und Reporterin
 Henry Hopper (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Hugh Hopper (1945–2009), englischer Bassist und Komponist
 Jerry Hopper (1907–1988), US-amerikanischer Regisseur
 Joachim Hopper (1523–1576), niederländischer Jurist und Staatsmann
 Josephine Hopper (1883–1968), US-amerikanische Malerin
 Sean Hopper (* 1953), US-amerikanischer Rockmusiker
 Suzanne Hopper (1970–2011), US-amerikanischer Deputy
 Tom Hopper (* 1985), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hooper